Васу — група богів в індуїзмі, прислужників Індри (пізніше Вішну), що описуються у Ведах і Пуранах
 Васу — мудрець, відлюдник і безсмертний провидець у буддизмі.
 ВАСУ — абревіатура Вищого адміністративного суду України